El Thrasivoulos Filis FC es un club de fútbol de Fyli, Ática, que actualmente milita en la Gamma Ethniki. Fue fundado en 1938 con el nombre de Thrasybulus, un antiguo General que se asentó en Fyli como base para liberar a Atenas. Descendieron a la Beta Ethniki tras el acabar en el decimosexto lugar en la Super Liga de Grecia de la temporada 2008-09.

Jugadores

Enlaces externos 
 Web oficial
 soccerway.com

Equipos de fútbol fundados en 1938
Equipos de fútbol de Grecia